Cette page contient les pages d'homonymie de Club privé.
 Club privé (album), un album de bande dessinée;
 Club privé (gestion faunique), un organisme privé de gestion de la faune sur terres publiques;
 Club privé pour couples avertis, un film de Max Pécas.